Čerkasskij 

 Aleksej Michajlovič Čerkasskij – nobile e politico russo
 Boris Kambulatovič Čerkasskij
 Vladimir Čerkasskij